Бой Кристиан Клее Гóберт (; 1925—1986) — немецкий и австрийский актёр и театральный режиссёр.

Биография и творчество 
Родился 5 июня 1925 года в Гамбурге, в семье сенатора Аскана Клее Гоберта (). Актёрскую карьеру начал в частном театре родного города Theater im Zimmer под руководством . В 1954 году, продолжая работать в театре, стал пробовать себя в кино, где играл в основном роли денди, снобов и бонвиванов. С 1960-го — на сцене венского театра «Бургтеатр». В 1961 году был удостоен Премии немецкой критики. 

В 1969-м Гоберт стал художественным руководителем гамбургского театра «Талия». Здесь он смог расширить и развить диапазон ролей. Играл в спектаклях, поставленных по произведениям мировой литературы, в т. ч. Ричарда III и Кориолана в одноимённых пьесах У. Шекспира, Фауста И. В. Гёте, а также в современной классике — спектаклях «Анатоль» Артура Шницлера и «Сноб» Карла Штернхейма. За свои заслуги в 1977 году получил награду Союза драматургов «Серебряный лист».

В 1980-м Бой Гоберт стал генеральным директором в структуре административного управления государственными театрами Берлина «Schauspielbühnen». Несмотря на успешное начало (постановку по роману Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» (Jeder stirbt für sich allein, режиссёр Петер Цадек), постановки  «Ифигения в Тавриде» (Iphigenie auf Tauris) И. В. Гёте, «Пентесилея» (Penthesilea) Генриха фон Клейста, «Die Schwärmer» Роберта Музиля и «Балкон» (Der Balkon) Жана Жене), впоследствии Гоберт был обвинён в конформизме, в результате чего после сезона 1984/85 Сенат принял решение больше не продлевать с ним контракт. Финальная постановка пьесы «Валленштейн» Ф. Шиллера с Гобертом в главной роли (режиссёр , в сотрудничестве с Хайнером Мюллером) также была подвергнута жёсткой критике.

В сезоне 1986/87 Гоберт должен был принять руководство венским Театром в Йозефштадте () и уже приступил к репетиции пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?» (), по произведению Эдварда Олби «Who’s Afraid of Virginia Woolf?», с  в главной роли, но 30 мая 1986 года скоропостижно скончался от сердечной недостаточности в своём доме в Вене.

Избранная фильмография 
 Der Mustergatte (1956).
 K. und k. Feldmarschal (1956).
 Monpti («Монпти», 1957).
 Der kühne Schwimmer (1957).
 Viktor und Viktoria (1957).
 Ein Stück vom Himmel (1957).
 Peter Voss, der Millionendieb (1958).
 Die ideale Frau (1959).
 Paradies der Matrosen (1959).
 Pension Schöller (1960).
 Auf Engel schießt man nicht (1960).
 Wer sind Sie, Dr. Sorge? («Кто вы, доктор Зорге?», 1961).
 Junge Leute brauchen Liebe (1961).
 Die Fledermaus (1962).
 Der Verschwender (1964).
 Lady Hamilton — Zwischen Schmach und Liebe (1968).
 Schatten der Engel (1976).
 Kamikaze 1989 (1982).
 Die wilden Fünfziger (1983).

Награды и премии 
 Премия немецкой критики (1961, Deutscher Kritikerpreis).
 «Серебряная маска» (1973, Silberne Maske); награда общества театральных зрителей Гамбурга «Hamburger Volksbühne».
 «Серебряный лист» (1977, Silberne Blatt); награда Союза драматургов.
 «Золотая камера» (1980, Goldene Kamera); награда за участие в фильме «Der gute Doktor» в качестве рассказчика и актёра.

Примечания

Литература 
 Gerchard Blasche, Eberhard Witt. Hamburger Thalia Theater — Boy Gobert. — Hamburg: Kristall Verlag, 1980 ISBN 3-607-00004-2.
 Aufstieg und Fall eines Theaterkönigs. Boy Gobert an den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin 1980—1985. — Magazin Weltkulturerbe, Nr. 26. Perinique. April, 2017.

Ссылки 
 Gobert, Boy. Austria-Forum.
 Gestorben. Boy Gobert. Der Spiegel, Nr. 23, 1986, S. 236.
 Theater. Böses Erwachen. Der Spiegel, Nr. 16, 1985, S. 238—239.

Умершие от сердечной недостаточности
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Лауреаты Немецкой премии критиков в области кино